Sauze di Cesana – comune italiano nella città metropolitana di Torino.
Sauze d'Oulx – comune italiano nella città metropolitana di Torino.
Sauze – comune francese.